Шатский — фамилия; имеет женскую форму Шатская.

Известные носители:
 Шатский, Иван Николаевич (род. 1942) — советский и российски молекулярный биолог, лауреат премии имени А. Н. Белозерского (2010).
 Шатский, Николай Сергеевич (1895—1960) — советский геолог-тектонист, академик АН СССР (1953).